Amici di Maria De Filippi – programma televisivo italiano
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della prima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della prima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della seconda edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della seconda edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della terza edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della terza edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della quarta edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della quarta edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della quinta edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della quinta edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della sesta edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della sesta edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della settima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della settima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della ottava edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della ottava edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della nona edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della nona edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della decima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della decima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della undicesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della undicesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della dodicesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della dodicesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della tredicesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della tredicesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della quattordicesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della quattordicesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della quindicesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della quindicesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della sedicesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della sedicesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della diciassettesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della diciassettesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della diciottesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della diciottesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della diciannovesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della diciannovesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della ventesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della ventesima edizione del programma televisivo
Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della ventunesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase serale della ventunesima edizione del programma televisivo
 Amici di Maria De Filippi – fase iniziale della ventiduesima edizione del programma televisivo